Премия Клюге — международная премия, присуждаемая за достижения в гуманитарных и социальных науках. Учреждена фондом John W. Kluge Center в 2003 году, который присуждает её совместно с Библиотекой Конгресса США. Размер награды - 1 млн долларов США.

Лауреаты 

 2003 – Колаковский, Лешек
 2004 – Пеликан, Ярослав и Рикёр, Поль 
 2006 – John Hope Franklin и Yu Ying-shih
 2008 – Romila Thapar и Браун, Питер 
 2012 – Кардозу, Фернанду Энрики
 2015 – Хабермас, Юрген и Тейлор, Чарльз 
 2018 - Фауст, Дрю Джилпин
 2020 - Аллен, Даниэль

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

Премии
Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 2003 году
Списки лауреатов премий
Библиотека Конгресса